Hochrain ist der Name folgender Orte:

 Hochrain (Amtzell), Ortsteil der Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hochrain (Gerstengrund), Wüstung in der Gemeinde Gerstengrund, Wartburgkreis, Thüringen
 Hochrain (Gemeinde Zell), Ortschaft der Gemeinde Zell am Pettenfirst, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hochrein, Hochrhein